BLWE steht als Abkürzung für: 
 Bahnhof Berlin-Lichterfelde West, Bahnhof im Berliner Ortsteil Lichterfelde
 Busbetrieb Lichtensteig–Wattwil–Ebnat-Kappel, Regionalverkehrsunternehmen mit Sitz in der Ostschweizer Ortschaft Wattwil

Abkürzung